Witzleben (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Witzleben (Berlijn), een wijk in Berlijn (stadsdeel Charlottenburg)
Witzleben (station), een station van de S-Bahn in Berlijn, dat sinds 2002 de naam Messe Nord/ICC draagt
Witzleben (adellijk geslacht), een Duitse adellijke familie, afkomstig uit Thüringen. Enkele leden:
Job von Witzleben (1783 - 1837)
Erwin von Witzleben (1881 - 1944)